Пу́нта () — в переводе с испанского означает «мыс, выступ, оконечность», иначе «конечная точка чего-либо».  Является составной частью испаноязычных топонимов.

 Пунта-Кана — муниципальный район и курортно-туристический комплекс на юго-восточном побережье Доминиканской республики
 Пунта-Аренас — «песчаный мыс», город и коммуна в южной оконечности Чили
 Пунта-Горда — «толстый, широкий мыс», прибрежный город на юге Белиза
 Пунтагорда — муниципалитет на острове Ла-Пальма, Канарские острова
 Пунта-дель-Дьябло — «мыс дьявола», населённый пункт и летний курорт в юго-восточной части Уругвая
 Пунта-дель-Эсте — «восточный мыс», город и курорт на юге Уругвая
 Пунта-Умбрия — прибрежный город в Андалусии, Испания
 Пунта-Альен — посёлок на побережье Карибского моря в муниципалитете Тулум мексиканского штата Кинтана-Роо, считается самой южной точкой курортной зоны Ривьера-Майя
 Пунтаренас — город в Коста-Рике

См. также 
 Понта — аналог на португальском языке